The Littlest Rebel – film del 1914 diretto da Edgar Lewis
 La piccola ribelle (The Littlest Rebel) –  film del 1935 diretto da David Butler